У стен русской (изначально - турецкой) крепости Кинбурн произошло два крупных сражения:

 Кинбурнская баталия 1787 года - победоносное сражение русских войск под командованием Александра Васильевича Суворова против турецкого десанта (эпизод Русско-турецкой войны 1787-1792).
 Сражение у Кинбурна (1855)  - сражение объединённых сил французского и британского флотов с русским гарнизоном крепости, в результате которого последний был принуждён к сдаче (эпизод Крымской войны).